Il doppio del torneo di tennis Hart Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková che hanno battuto in finale Kristina Barrois e Sandra Klemenschits 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Kristina Barrois /  Sandra Klemenschits (finale)
 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (Campionesse)

 Diāna Marcinkēviča /  Polina Pekhova (quarti di finale)
 Magda Linette /  Katarzyna Piter (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hart Open 2012